Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Меган Шонессі з рахунком 6–2, 6–3. Це був перший титул Хінгіс у сезоні і 39-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Adidas International
Adidas International 2002